Två ubåtar i den amerikanska flottan har burit namnet USS Archerfish efter det engelska ordet för Sprutfiskar, Archerfish:
, var en Balao-klass ubåt, i tjänst mellan 1943 och 1946.
, var en Sturgeon-klass atomdriven ubåt, i tjänst mellan 1971 och 1998.

Namn på amerikanska örlogsfartyg